Департамент 25 Мая () — департамент в Аргентине в составе провинции Мисьонес.

Территория — 1639 км². Население — 27754 человек. Плотность населения — 16,90 чел./км².

Административный центр — Альба-Поссе.

География 
Департамент расположен на юго-востоке провинции Мисьонес.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Каингуас
на востоке — с департаментом Гуарани
на юге — с Бразилией
на западе — с департаментом Обера

Административное деление
Департамент включает 3 муниципалитета:
Альба-Поссе
Колония-Аурора
25 Мая

Важнейшие населённые пункты

Примечания 

Департаменты провинции Мисьонес